São Lourenço da Serra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Lourenço da Serra (ort), São Paulo, 
 São Lourenço da Serra (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar